Vladimír Čech peut notamment faire référence à l'une des personnes suivantes :
 Vladimír Čech, un réalisateur tchécoslovaque ;
 Vladimír Čech, un acteur tchécoslovaque.